Tenisový turnaj WTA Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2010 se konal ve dnech 12.–18. července v italském Palermu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 

 Nasazení hráček dle žebříčku WTA z 5. července 2010.

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Anna Florisová
  Romina Oprandiová
  Flavia Pennettaová

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Martina Caregarová
  Corinna Dentoniová
  Nuria Llagosteraová Vivesová
  Mirjana Lučićová
  Anastasia Pivovarová (jako šťastná poražená)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= F Pennetta
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Wörle
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Kostanić Tošić
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Voráčová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05={{Nowrap| N Llagostera Vives}}
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A-L Grönefeld
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Rus
| RD1-score07-1=60
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= A Brianti
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= C Pironkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Floris
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Craybas
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Amanmuradova
| RD1-score12-1=610
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= ME Camerin
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= C Dentoni
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Caregaro
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= J Görges
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= F Pennetta
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Voráčová
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=

Ženská čtyřhra

Nasazení 
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Akgul Amanmuradovová /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)
  Arantxa Parraová Santonjaová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Maria Korytcevová /  Darja Kustovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální web
 Pavouk dvouhry žen
 Pavouk kvalifikace dvouhry žen
 Pavouk čtyřhry žen

WTA Tour 2010
Palermo Ladies Open